Willy Hillen (1896-1974), directrice school voor maatschappelijk werk in Sittard
 Willy Hillen (schutter), olympisch sporter